Krautgasser ist der Familienname folgender Personen:

 Annja Krautgasser (* 1971), österreichische Multimediakünstlerin
 Bettina Nunner-Krautgasser (* 1968), österreichische Juristin
 Franz Krautgasser (1920–1985), österreichischer Maler